Главнярник сe нарича подпорката за дърва в огнището.

Етимологията е от думата „главня“, защото именно на него се подпират горящите дърва – главните.

Материала от който се прави главнярника може да е камък, метал или керамика.

Познати са от праисторията и се ползуват и до днес.

Обзавеждане
Българска етнография